— японский топоним.
 Кагосима — город в Японии.
 Кагосима — префектура в Японии.
 Кагосима — залив в Японии, в одноимённой префектуре.
 Кагосима Юнайтед — футбольный клуб из одноимённого города
 Кагосима — аэропорт в Японии, расположенный в городе Кирисима префектуры Кагосима.